Jiménez [chimenes] může znamenat:

 Jiménezové, španělský panovnický rod

geografie
 Jiménez (kanton) — kanton v Kostarice

příjmení
 Alberto Granado Jiménez (1922–2011) – argentinsko-kubánský lékař a biochemik
 Antonio Jiménez (* 1977) – španělský atlet, běžec
 Francisco Jiménez de Cisneros (také Ximénes; 1436–1517) – španělský kardinál a státník
 Gerónimo Giménez (Jerónimo Jiménez; 1854–1923) – španělský hudební skladatel a dirigent
 Gonzalo Jimenéz de Quesada (1495–1579) – španělský conquistador, cestovatel, právník
 José Jiménez Lozano (1930–2020) – španělský spisovatel a novinář
 Joseph Jimenez (* 1959) – americký manažer
 Juan Ramón Jiménez (1881–1958) – španělský básník a nositel Nobelovy ceny
 Manuel Basulto Jiménez (1869–1936) – španělský římskokatolický duchovní, biskup a mučedník
 Miguel Ángel Jiménez (* 1964) – španělský profesionální golfista
 Raúl Jiménez (* 1991) – mexický profesionální fotbalista
 Salma Hayeková Jiménez (* 1966) – mexická herečka, režisérka a producentka
 Teresa Jiménez Baldoví (1885–1936) – španělská římskokatolická řeholnice a mučednice

Španělská příjmení